Си́дни Э́дмонд Джо́селин (Джосс) Э́кленд CBE (, род. ) — английский актёр, который снялся в более чем 130 фильмах, а также многочисленных телевизионных постановках.

Биография 
Окончил центральную школу речи и драмы в Лондоне. Начал кинокарьеру в 1949 году.

Личная жизнь 
С 1951 по 2002 год был женат на Розмари Кирксэлди, с которой воспитал 5 дочерей (Мелани, Антонию, Пенелопу, Саманту и Кирсти) и 2 сыновей (Тоби и Пола). Старший сын Пол умер в 1982 году от передозировки героина. 25 июля 2002 года умерла жена Розмари.

Избранная фильмография 

 1949 — Высадка (в титрах не указан) — О’Нил
 1950 — Семь дней до полудня 
 1957 — Направление Даунинг-стрит — Иммельманн
 1959 — Сон в летнюю ночь 
 1962 — В поисках потерпевших кораблекрушение (в титрах не указан) — моряк на яхте
 1963 — Индийская сказка Редьярда Киплинга (TV) — Уильям Стивенс
 1966 — Дэвид Копперфилд (ТВ-сериал) — мистер Пегготти
 1966 — Распутин: безумный монах — епископ
 1966 — Лорд Рейнго (TV) — Том Хогарт
 1966 — С марта по морю 
 1966 — Номер 13 (TV) — господин Скавениус
 1966-1968 — Устранение неполадок (ТВ) — Гиббон / Сэм Джардин / Консидайн / Льюис 
 1966 — Тайны и воображение (ТВ) — господин Скавениус
 1967 — Дальнейшие приключения трёх мушкетёров (ТВ-сериал) — д'Артаньян
 1967 — Z-автомобили (ТВ) — Инспектор Тодд
 1968 — Собственное место (TV)
 1969 — Мстители (ТВ-сериал) — Бригадир Хенсинг
 1969 — Золотые Разбойники (TV) — Дерек Хартфорд
 1969 — Перед партией (TV) — Харольд Баннон
 1970 — Дом, где капала кровь — Невилл Роджерс
 1970 — Три сестры — Чебутыкин
 1971 — Театр за тридцать минут 
 1971 — Злодей — Эдгар Льюис
 1972 — Мистер Форбуш и "Пингвины" — лидер
 1972 — Убеждающие ((TV) — Феликс Медоуз
 1972 — Мир Ширли — инспектор Воган
 1972 — Клетка счастья — доктор Фредерик
 1972 — Шесть граней (ТВ-сериал) — Гарри Меллор
 1973 — Пенни Золотое (1973)
 1973 — Соперники Шерлок Холмс (1973) (телевидение) — Груббер
 1973 — Гитлер: Последние десять дней (1973) (TV) — генерал Бургдорф
 1973 — Англия, которая меня сделала (1973) — Халлер
 1973 — Три мушкетёра (1973) — отец д’Артаньяна
 1974 — Защитники (1974) (TV) — Артур Гордон
 1974 — Чёрная Мельница — шеф Рей
 1974 — S*P*Y*S — Мартинсон
 1974 — Маленький принц — король
 1974 — Большие надежды (TV) — Джо Гарджери
 1975 — Пропавший динозавр — Би Джей Спенс
 1975 — Ройял Флэш — Сэптен
 1975 — Операция Рассвет — Янак
 1976 — Вы говорите слишком много 
 1977 — Крез (1977) (ТВ-сериал) — Чарльз Бронте
 1977 — Странный случай гибели цивилизации как она есть — президент
 1978 — Опаснейшее путешествие (голос) — Чёрный Кролик
 1978 — Враг у дверей (1978) (TV) — генерал-майор Лейдло
 1978 — Греческий магнат (в титрах не указан)
 1978 — Кто убивает великих поваров Европы? — Кантрелл
 1978 — Возвращение святого (TV) — Гюнтер
 1978 — Суини (TV) — Алан Эмбер
 1979 — [[Пел соловей на Беркли-сквер (фильм)|Пел соловей на Беркли-сквер]] (в титрах не указан) — начальник тюрьмы
 1979 — Святой Джек — Ярдли
 1979 — Король, королевич, сапожник, портной (ТВ) — Джерри Уэстерби
 1980—1988 — Сказки о неожиданном (ТВ) — Малкольм Харпер, полковник Джордж Перегрин
 1980 — Вопрос о вине (ТВ-сериал) — Сэмюэл Кент
 1980 — Любовь Ленты (ТВ) (нет в титрах) — рассказчик
 1980 — Черновик — инспектор Вандервельд
 1980 — Нежное касание (ТВ) — Айвор Стокер
 1980 — Яблоко — лидер хиппи/Мистер Топс
 1981 — Опасный Дэвис — последний детектив — старший инспектор Ярдбёрд
 1981 — Гуще, чем вода (TV) — Джозеф Локвуд
 1982 — Барреты с Уимпол-стрит (TV) — Эдвард Молтон-Барретт
 1984 — Козырёк для соловья (TV] — Стивен Кортни-Бриггс, хирург
 1984 — Трагедия Кориолана (телевидение) — Менениус
 1985 — Страна теней (TV) — C. С. Льюис
 1985 — Зед и два нуля — Ван Хойтен
 1985 — Приключения Шерлока Холмса. «Медный Буки» — Джефро Рукасл
 1986 — Леди Джейн — сэр Джон Бриджес
 1987 — Когда мы женаты (TV) — Генри Ормонройд
 1987 — Белая беда — сэр Джок Делвес Бротон
 1987 — Убийство на бирже (TV) — сэр Макс Силман
 1987 — Куини (TV) — сэр Бертон Рамси
 1987 — Сицилиец — Дон Мазино Кроче
 1988 — Это не могло случиться здесь — священник/убийца
 1988 — Человек, который жил в Ритце (TV) — Геринг
 1988 — Псевдоним: Кирилл (TV) — «С»
 1988 — Убить священника — полковник
 1989 — Первая и последняя (TV) — Алан Холли
 1989 — Тихий заговор (TV) — Тео Картер
 1989 — Игра в справедливость (TV) — сэр Джеймс Крайтон
 1989 — Смертельное оружие 2 — Арджен «Ариец» Радд
 1990 — Джекилл и Хайд (TV) — доктор Чарльз Ланьон
 1990 — Охота за «Красным Октябрём» — посол СССР Андрей Лысенко
 1990 — Тайная жизнь Яна Флеминга (TV) — генерал Герхард Хеллстин
 1991 — Инцидент у водопада Виктория — король Эдуард
 1991 — Убийство по-джентльменски (TV) — Теренс Филдинг
 1991 — Объект красоты — Мерсер
 1991 — Новые приключения Билла и Теда — Чак де Номолос
 1991 — Женщина по имени Джеки (TV) — Аристотель Онассис
 1991 — Ашенден — Камминг
 1991 — Это делают с зеркалами (TV) — Льюис Серроколд
 1992 — Спасительная пустыня — полковник Джонстон
 1992 — Однажды после преступления — Геркулес Поподопулос
 1992 — Догоняющий тени — Киндерман
 1992 — Мост — Смитсон
 1992 — Могучие утята — Ханс
 1992 — Хроники молодого Индианы Джонса  — пруссак
 1992 — Шекспир: анимированные сказки (ТВ) (голос) — Юлий Цезарь
 1993 — Некуда бежать — Франклин Хейл
 1993 — Голоса в саду (TV) — сэр Чарльз (Арчи) Пиверолл
 1993 — Принцесса и гоблин (голос) — король Папа
 1994 — OcchioPinocchio — Брандо
 1994 — Иаков (TV) — Исаак
 1994 — Гражданин Локк (TV) — лорд Эшли
 1994 — Джорджино — Аббат Глайз
 1995 — Гражданин X (TV) — Бондарчук
 1995 — Бешеные псы и англичане — инспектор Сэм Стрингер
 1995 — Вор и сапожник (голос) — разбойники
 1995 — Малыш при дворе короля Артура — король Артур
 1995 — Ромашки в декабре (TV) — Джералд Кармоди
 1996 — Завет: Библия в анимации (ТВ) (голос) — Ной
 1996 — Скрытое в молчании (TV) — немецкий менеджер завода
 1996 — Смертельное путешествие — капитан
 1996 — На край времени — король Франциск
 1996 — Пережить Пикассо — Анри Матисс
 1996 — D3: Могучие утки — Ганс
 1997 — Отлучённые от моря — г-н Своффер
 1998 — Тепло солнца (TV) — Макс ван дер Вуурст
 1998 — Мой гигант (в титрах не указан) — Монсеньор Попеску
 2000 — Фетиш — мэр Смит
 2000 — Страсть рассудка — доктор Ланже, французский психиатр
 2001 — Отелло (TV) — Джеймс Брабант
 2002 — Ни одного доброго дела — Томас Карре
 2002 — К-19 — маршал Зеленцов
 2003 — Tomb Raider: Ангел Тьмы (голос) — Питер Ван Экхардт
 2003 — Генрих VIII (TV) — Генрих VII
 2003 — Я буду там — Злой Эдмондс
 2004 — Разная верность — Рэндольф Коффилд
 2005 — Снегопад на Рождество — рассказчик
 2005 — Икона (TV) — генерал в отставке Николай Николаев
 2006 — Убийства в Мидсомере (ТВ) — сэр Фредди Батлер
 2006 — Эти глупые вещи — Альберт
 2006 — Москва Ноль — Толстой
 2006 — Выше и выше (TV) — Уинстон Черчилль
 2006 — Санта-Хрякус (TV) — Наверн Чудакулли
 2006 — Восстание Огра (аудиокнига) — рассказчик
 2007 — Как насчёт вас — Доналд
 2007 — Питер Кингдом вас не бросит — Нарбутович
 2007 — Пленники Солнца — профессор Менделла
 2008 — Безупречный — 
 2008 — Крузо — судья Джеффрис
 2011 — Катерина Александрийская — Руфус

Номинации и награды 
 1989 — номинация на премию «BAFTA» в категории «Лучший актёр второго плана»
 1990 — номинация на премию «BAFTA» в категории «Лучший актёр»
 1993 — номинация на премию «CableACE Awards» в категории «Лучший актёр второго плана в кино или мини-сериале»

Примечания

Ссылки 

Командоры ордена Британской империи
Выпускники Лондонского университета
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы